Iocaste, andere Schreibweisen: Jocaste, Iokaste, Jokaste, bezeichnet:

 Eine Gestalt der griech. Mythologie, siehe Iokaste.
 Einen Mond des Jupiter, siehe Iocaste (Mond).
 Einen Asteroid, siehe (899) Jokaste.